Kuummiut er en bygd i Østgrønland, der hører under Tasiilaq, hovedbyen i den tidligere Ammassalik Kommune. Position: 65°51′55″N 37°00′30″W.

Kuummiut er distriktets største, og grønlands 3.-største, bygd med ca. 400 indbyggere. Bygden ligger ved Ammassalik Fjord. Bygden har områdets eneste fiskefabrik. Unikt for Kuummiut er, at havnen om vinteren ofte er isfri. Det vil sige, at der kan drives fiskeri fra båd i vintermånederne. I maj-juni træffes i nærheden af bygden store forekomster af ammassetter (lodde).

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside

Bygder i Sermersooq Kommune